Classement par ordre alphabétique du prénom
 Luis Tomasello (1915-), artiste plasticien argentin ;
 Michael Tomasello (1950-), psychologue américain.